Bernhard Vogel (1683-1737), graveur allemand.
 Bernhard Vogel (1932-), homme politique allemand.

Voir aussi